Kolbe kan syfta på:

 Georg Kolbe (1877–1947), tysk skulptör
 Hermann Kolbe (1818–1884), tysk kemist
 Hermann Julius Kolbe (1855–1939), tysk entomolog
 Jim Kolbe (född 1942), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Ariona
 Karl Wilhelm Kolbe den äldre (1757–1835), tysk kopparstickare
 Karl Wilhelm Kolbe den yngre (1781–1853), tysk målare
 Laura Kolbe (född 1957), finländsk historiker, professor
 Maximilian Kolbe (1894–1941), polsk fransiskanmunk och martyr
 Peter-Michael Kolbe (född 1953), västtysk roddare

Tyska efternamn